Deconstruction – amerykański zespół muzyczny
 Deconstruction – album muzyczny zespołu Deconstruction
 Deconstruction – album muzyczny Meredith Brooks
 Deconstruction – album muzyczny Devin Townsend Project
 Vars & Kaper: DeconstructiON – album muzyczny zespołu Paweł Kaczmarczyk Audiofeeling Trio